Brachyrhamdia är ett släkte av fiskar. Brachyrhamdia ingår i familjen Heptapteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Brachyrhamdia